Velika nagrada Japonske 2017 je osemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 8. oktobra 2017 na dirkališču Suzuka Circuit. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, tretje pa Daniel Ricciardo, oba Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton 
|Mercedes
|1:29,047
|1:27,819
|1:27,319
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|1:29,332
|1:28,543
|1:27,651
|align="center"|6
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel 
|Ferrari
|1:29,352
|1:28,225
|1:27,791
|align="center"|2
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo 
|
|1:29,475
|1:28,935
|1:28,306
|align="center"|3
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen 
|
|1:29,181
|1:28,747
|1:28,332
|align="center"|4
|-
!6
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:29,163
|1:29,079
|1:28,498
|align="center"|10
|-
!7
|align="center"|31
| Esteban Ocon 
|Force India-Mercedes
|1:30,115
|1:29,199
|1:29,111
|align="center"|5
|-
!8
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|1:29,696
|1:29,343
|1:29,230
|align="center"|7
|-
!9
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:30,352
|1:29,687
|1:29,480
|align="center"|8
|-
!10
|align="center"|14
| Fernando Alonso 
|McLaren-Honda
|1:30,525
|1:29,749
|1:30,687
|align="center"|20
|-
!11
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:30,654
|1:29,778
|
|align="center"|9
|-
!12
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg 
|Renault
|1:30,252
|1:29,879
|
|align="center"|11
|-
!13
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:30,774
|1:29,972
|
|align="center"|12
|-
!14
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:30,516
|1:30,022
|
|align="center"|18
|-
!15
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|1:30,565
|1:30,413
|
|align="center"|19
|-
!16
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|1:30,849
|
|
|align="center"|13
|-
!17
|align="center"|10
| Pierre Gasly 
|Toro Rosso
|1:31,317
|
|
|align="center"|14
|-
!18
|align="center"|18
| Lance Stroll 
|Williams-Mercedes
|1:31,409
|
|
|align="center"|15
|-
!19
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|1:31,597	
|
|
|align="center"|16
|-
!20
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein 
|Sauber-Ferrari
|1:31,885
|
|
|align="center"|17
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
|1:27:31,194
|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|33
| Max Verstappen 
|
|53
| +1,211
|4
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo 
|
|53
| +9,679
|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|53
| +10,580
|6
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen 
|Ferrari
|53
| +32,622
|10
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon 
|Force India-Mercedes
|53
| +1:07,788
|5
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|53
| +1:11,424
|7
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|20
|
|Haas-Ferrari
|53
| +1:28,953
|12
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|53
| +1:29,883
|13
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|19
| Felipe Massa 
|Williams-Mercedes
|52
| +1 krog
|8
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|14
| Fernando Alonso 
|McLaren-Honda
|52
| +1 krog
|20
|
|-
!12
|align="center"|30
| Jolyon Palmer 
|Renault
|52
| +1 krog
|18
|
|-
!13
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Toro Rosso
|52
| +1 krog
|14
|
|-
!14
|align="center"|2
| Stoffel Vandoorne 
|McLaren-Honda
|52
| +1 krog
|9
|
|-
!15
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein 
|Sauber-Ferrari
|51
| +2 kroga
|17
|
|-
!Ods
|align="center"|18
| Lance Stroll 
|Williams-Mercedes
|45
| Volan
|15
|
|-
!Ods
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|40
| Krilce
|11
|
|-
!Ods
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|7
| Trčenje
|16
|
|-
!Ods
|align="center"|5
| Sebastian Vettel 
|Ferrari
|4
| Svečka
|2
|
|-
!Ods
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr. 
|Toro Rosso
|0
| Trčenje
|19
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017